Jean Bonnot peut désigner :
 Jean Bonnot (~1374-1443), légiste franc-comtois au service des ducs de Bourgogne ;
 Jean Bonnot (~1503-?), diplomate bourguignon au service des souverains des Pays-Bas espagnols ;
 Jean Bonnot de Cormaillon (1539-~1590), noble du Saint-Empire, militaire et diplomate au service de Frédéric III.